Anarsia är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Philipp Christoph Zeller 1839. Anarsia ingår i familjen stävmalar, Gelechiidae.

Dottertaxa till Anarsia, i alfabetisk ordning

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Stävmalar
Anarsia